Габихт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Габихт, Иоган Генрих (1762—1816) — немецкий философ.
 Габихт, Людвиг (1830—1908) — немецкий писатель и журналист.